VCF steht als Abkürzung für:

 Vintage Computer Festival
 Voltage Controlled Filter, siehe Spannungsgesteuertes Filter
 Variant Call Format, ein in der Bioinformatik benutztes Textformat

vcf steht als Dateinamenserweiterung für:
 vCard file, siehe vCard #Eigenschaften

Abkürzung